Баржо́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 60 км на північний схід від Марселя, 50 км на північ від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1366 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3004,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Баржоль
 сайт Туристичне бюро муніципалітету Баржоль 
 [ Розташування муніципалітету Баржоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар